Holmegårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holmegårde (Hornbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hornbæk Sogn
 Holmegårde (Ydby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ydby Sogn
 Holmegårde (Øster Skerninge Sogn) – en bebyggelse i Øster Skerninge Sogn
 Holmegårde (Øster Vandet Sogn) – en bebyggelse i Øster Vandet Sogn